Педеле () — топоним Латвии:
 Педеле — река, левый приток Вяйке-Эмайыги;
 Педеле — населённый пункт в Валкском крае;
 Педеле — бывший железнодорожный остановочный пункт возле одноимённого населённого пункта.